«Psychologies» () — ежемесячный научно-популярный журнал по психологии. Был основан во Франции в 1970 году. 

Журнал издаётся в Германии, Италии, Испании, Бельгии, Великобритании, Румынии, Китае и с 2005 года в России. Девиз журнала — «Найти себя и жить лучше».

История 
Журнал Psychologies был основан во Франции в 1970 году. В 1997 году его новым владельцем и руководителем стал Жан-Луи Серван-Шрайбер (). Сегодня журнал занимает второе место во Франции по популярности после Marie Claire.

В 2004 году Hachette Filipacchi Médias приобрела 49% капитала Finev.

В 2005 Psychologies открыли для себя читатели ещё пяти стран мира — Италии, Испании, Бельгии, Великобритании и России. Российская версия журнала запущена в декабре 2005 года издательским домом «Hachette Filipacchi Shkulev» (ныне «Hearst Shkulev Media»).

В 2006 и 2007 годах были созданы китайские и румынские издания.

В 2008 году Largardère Active выкупите из оставшихся 51% капитала Finev, и было создано мексиканское издание.

Тираж 
В настоящее время тираж журнала составляет 220 000 экземпляров.

Тираж достиг 320 000 экземпляров в 2005 году.

Авторы 
В журнале публикуются видные психологи России и других стран:
 Галина Солдатова — профессор факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия);
 Тоби Натан () — профессор клинической психологии Университета Paris — VIII (Франция);
 Давид Серван-Шрейбер — профессор клинической психиатрии, основатель и руководитель медицинского центра (Center for Complementary Medicine) при Питсбургском университете (США).

См. также 
 Hachette
 Hearst Corporation

Примечания

Ссылки 
 Электронная версия журнала.
 Psychologies.com

Научно-популярные журналы
Журналы России по алфавиту
Образовательные журналы России
Психологические журналы
Печатные издания, возникшие в 1970 году